Dělnice může být:

 žena pracující jako dělník
 dělnice (hmyz) – samičí jedinec pracující pro komunitu některých skupin sociálního hmyzu

Externí odkazy